В род Leptura включают около 50 видов.

Систематика 
 род: 
 подрод: 
 вид: 
 подрод: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: †
 вид: 
 вид: †
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 подрод: 
 вид: 
 подрод: 
 вид: 
 вид: 

 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид:

Примечания 

Leptura
Leptura